Der FC Narta Chișinău ist ein moldauischer Frauenfußballverein in  Chișinău.

Geschichte 
 Der Verein ist mit vier Meistertiteln und drei Pokalsiegen der erfolgreichste Frauenfußballverein aus Moldau. Von der Saison 2005/06 bis zur Saison 2008/09 gewannen sie überlegen die Meisterschaften. Auch im Pokal zeigten sie ihre Dominanz. Was genau aus dem Verein danach wurde, ob er umbenannt wurde oder sich auflöste, ist bisher nicht zu erfahren.

Erfolge 
 Meister Moldau: 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09
 Pokalsieger Moldau: 2006/07, 2007/08, 2008/09

UEFA Women’s Champions League

Weblinks 
 http://de.women.soccerway.com/teams/moldova/fc-narta-chisinau/6828/
 http://de.uefa.com/teamsandplayers/teams/club=92309/profile/index.html
 http://www.dfs-wappen.de/uefa/mda.html
 http://www.the-sports.org/football-soccer-fc-narta-chisinau-women-results-identity-s1-c2-b1-o80-i35581.html

Chisinau, FC Narta
Chisinau, FC Narta
Fc Narta
Organisation (Chișinău)